Real Sportive é um clube de futebol de Gana. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2007/08.

Clubes de futebol de Gana